John Wright (bokser) (1929), Brits olympisch bokser
 John Wright (editor), Britse editor
 John Wright (zanger) (1947), Brits olympisch (folk)zanger
 John Wright (scheidsrechter), een internationaal hockeyscheidsrechter uit Zuid-Afrika